Cabeceirense – abitanti di Cabaceiras
Cabeceirense – abitanti di Cabeceira Grande
Cabeceirense – abitanti di Cabeceiras (Goiás)
Cabeceirense – abitanti di Cabeceiras do Piauí